Il doppio  del PTT Pattaya Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Jaroslava Švedova e Tamarine Tanasugarn erano le detentrici del titolo, ma la Shvedova ha deciso di non partecipare quest'anno.
Tanasugarn ha fatto coppia con Marina Eraković e ha vinto in finaler 7–5, 6–1, contro Anna Čakvetadze e Ksenija Pervak.

Teste di serie

 Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (semifinali)
 Jill Craybas /  Julia Görges (semifinali)

 Chang Kai-chen /  Chuang Chia-jung (quarti) 
 Carly Gullickson /  Nicole Kriz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni

PTT Pattaya Open 2010